Garman ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Garman (1944–2016), US-amerikanischer Informatiker
 Ralph Garman (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Samuel Garman (1843–1927), US-amerikanischer Naturforscher
 Vida Garman (* 1966), britisches Model und Pornodarstellerin 

Siehe auch:
 Gahrmann
 Garmann
 Garmanns